portatile – un tipo di personal computer
portatile – un tipo di telefono mobile